Géologie
 Campanien, étage stratigraphique du Crétacé supérieur.

 Peuple
 Campaniens, peuple osque de l'Italie antique, installés dans l'actuelle Campanie.

 Région
 Habitant de la Campanie, région d'Italie méridionale.

 Archéo-céramologie
 Le Campanien, type de céramiques dites céramiques campaniennes.

 Ne pas confondre avec...
 Campanier, le « clocheteur ».